Vittorio Veneto steht für:

 Vittorio Veneto, eine Stadt in Norditalien
 Bistum Vittorio Veneto, eine Kirchenprovinz
 Vittorio Veneto (Schiffsname), Kriegsschiffe der italienischen Marine

Siehe auch:
 Schlacht von Vittorio Veneto, Schlacht des Ersten Weltkrieges in Italien
 Schwarzensteinhütte (Rifugio Vittorio Veneto al Sasso Nero), Alpenschutzhütte